Heinrich von Kuenring ist der Name folgender Personen:
* Heinrich III. von Kuenring (um 1185–um 1233), Raubritter
 Heinrich IV. von Kuenring-Weitra (um 1220–1293), Ministerialadeliger